Odell (Illinois)
 Odell (Nebraska)
 Odell (Oregon)

Desambiguações de topônimos